Hedeby kan syfta på:

Geografi 
Hedeby – en handelsplats under sen dansk merovingertid i nuvarande  Schleswig-Holstein 
Haddeby, Busdorf – den moderna ortsdelen vid Hedeby i kommunen Busdorf, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland
Amt Haddeby – ett kommunalförbund i Kreis Schleswig-Flensburg, döpt efter platsen Haddeby, huvudort är Busdorf.

Fiktiva platser 
Hedeby – den fiktiva sörmländska orten för TV-serien Hedebyborna

Personer 
Berit Hedeby (1924-1996), journalist och författare.
Kerstin Hedeby (född 1926), bildkonstnär, tecknare, grafiker och scenograf